James Newman (acteur)
 James Newman (zanger)
 James Newman (ruimtevaarder)